Paradise Key ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Paradise Key (Hillsborough County, Florida)
 Paradise Key (Miami-Dade County, Florida)
 Paradise Key (Pinellas County, Florida)